Saint Adamnan désigne plusieurs saints chrétiens :

 Adamnan de Coldingham († 680), d'origine irlandaise, moine en Écosse au terme d'un pèlerinage, entra au monastère de Coldingham, sous la direction spirituelle de sainte Ebbe ; fêté le 31 janvier.  
 Adomnan d'Iona, (° vers 624 - †704), est le  d'Iona en Écosse, de 679 à 704 ; fêté le 23 septembre.

Références